Николай Васильевич Харитонов:
 Харитонов, Николай Васильевич (1880—1944) — русский и американский художник.
 Харитонов, Николай Васильевич (1920—1988) — военный лётчик, Герой Советского Союза.